Soute peut faire référence à :
 la soute d'un navire, l'espace aménagé dans l'entrepont ou la cale.
 la soute d'un avion, l'espace situé dans le fuselage où l'on entrepose des bagages ou du matériel et tout réduit aménagé au-dessous ou au-dessus du sol pour entreposer du combustible.
 par extension, les soutes (en anglais, bunkers) désignent les hydrocarbures de soute destinés à propulser les navires et les avions.
 la Soute, un ruisseau du département français de la Charente-Maritime.
 en argot, la soute est l'estomac.